Marco Sanna può riferirsi a:
Marco Sanna (1969), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Marco Sanna (1989), pianista italiano
Marco Sanna (1997), hockeista su ghiaccio italiano